Памятник погибшим воинам-интернационалистам в Донецке посвящён жителям Петровского района Донецка, которые не вернулись с войны в Афганистане. Автором памятника является скульптор, член Национального союза художников Украины Пискун Виктор Федорович.

Ссылки 
  Памятники и мемориалы города Донецка 
  Памятник воинам-афганцам Петровского района (Донецк) — Мемориал воинов-афганцев «Черный Тюльпан»
  В парке им. Петровского открыли военно-патриотический мемориал 

афг
Петровский район (Донецк)
Памятники Афганской войны (1979—1989)